Hellbound steht für:

 Hellbound (Fernsehserie), südkoreanische Fernsehserie (2021)
 Hellbound (Film), US-amerikanischer Actionfilm mit Chuck Norris (1994)
 Hellbound (Lied), Lied der US-amerikanischen Rapper Eminem, J-Black und Masta Ace (2002)
 Hellbound – Hellraiser II, britischer Film (1988)